Maryland – stan USA na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego
 Maryland – debiutancki album studyjny polskiej piosenkarki Marysi Starosty

Miasta w USA:
 Maryland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
Gminy w USA:
 Maryland (ang. Maryland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Maryland (ang. Maryland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Maryland (ang. Maryland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward